Javier può riferirsi a:

Javier – variante del nome proprio di persona Saverio
Javier – municipalità delle Filippine nella Provincia di Leyte
Javier – comune della Spagna nella comunità autonoma della Navarra

Pagine correlate 
Xavier